Barreirense – abitanti di Barreira
Barreirense – abitanti di Barreiras do Piauí
Barreirense – abitanti di Barreiras
Barreirense – abitanti di Barreiros (Brasile)
Barreirense – abitanti di Santa Maria das Barreiras
Barreirense – abitanti di São José do Barreiro